Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2001 – 3. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata w unihokeju, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 20 do 27 maja 2001 roku na Łotwie. Brązowy medal przypadł reprezentacji Norwegii, która pokonała Szwajcarię. Złoty medal zdobyła reprezentacja Finlandii, srebrny Szwecji.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2000

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2001

Mistrzostwa świata w unihokeju
2001 w unihokeju
Unihokej na Łotwie
2001 na Łotwie